4-й выпуск  Тур Абу Даби — шоссейной многодневной велогонки по дорогам ОАЭ. Гонка прошла с 21 по 25 февраля 2018 года в рамках Мирового тура UCI 2018 (категория 2.UWT).

Участники 
Согласно новым правилам UCI, участие всех команд мирового тура в каждой из гонок, впервые вошедших в его календарь в 2017 году не было обязательным. Так как, к числу этих гонок относился и Тур Абу Даби, то на гонку приехали 17 из 18 команд, выступающих в мировом туре. Отказалась команда . Также организаторами были предоставлены 4 специальных приглашения (уайлд-кард) для профессиональных континентальных команд, в числе которых была российская команда .

Маршрут 
Полный маршрут был опубликован 23 января 2018 года. Он увеличился с четырёх этапов до пяти этапов, с добавлением впервые индивидуальной разделки. Кроме того заключительный этап вместо кольцевой гонки на автодроме Яс Марина, финишировал на вершине горы Джабаль-Хафит.

Ход гонки

Этап 1

Этап 2

Этап 3

Этап 4

Этап 5

Лидеры классификаций

Итоговое положение

Очки Мирового тура

Система начисления очков 
Итоговая генеральная классификация

Этапы

Лидерство в генеральной классификации: 6 очков за каждый этап

Результаты

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 
 
 
 
 

Спорт в ОАЭ в 2018 году
Февраль 2018 года